Ristikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ristikari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Ristikari (klippa), Egentliga Finland, 
 Ristikari (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Ristikari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg), 
 Ristikari (ö i Birkaland), Södra Birkaland, 
 Ristikari (ö i Egentliga Finland, Åbo), 
 Ristikari (ö i Satakunta, Raumo), 

Robotskapade Finlandförgreningar